Rypticus är ett släkte av fiskar. Rypticus ingår i familjen havsabborrfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsabborrfiskar
Rypticus